Pierduți în spațiu se poate referi la:

 Pierduți în spațiu (serie), serial TV CBS din 1965 - 1968.
 Pierduți în spațiu (film), film din 1998.
 Pierduți în spațiu (roman), roman științifico-fantastic din 1959 de George O. Smith.
 Pierduți în spațiu, roman din 1998 de Joan D. Vinge
 Pierduți în spațiu (serie), serial TV din 2018 - prezent. Serie creată de Matt Sazama și Burk Sharpless, refacere a seriei din 1965.